Cerro Colorado puede hacer referencia a las siguientes eminencias orográficas:

 Cerro Colorado, en el estado de Baja California (México).
 Cerro Colorado, en el estado de Guanajuato (México).
 Cerro Colorado, en el estado de México (México).
 Cerro Colorado, en el estado de Puebla (México).

Asimismo, puede referirse a las siguientes localidades y divisiones administrativas:

 Cerro Colorado, localidad de la provincia de Córdoba (Argentina).
 Cerro Colorado, localidad de la provincia de San Luis (Argentina).
 Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado, área natural protegida en la provincia de Córdoba (Argentina).
Bosque Protector Cerro Colorado, bosque en Guayaquil (Ecuador).
 Cerro Colorado (conocido también como El Colorado), localidad del municipio de Álamos, en el estado de Sonora (México).
 Distrito de Cerro Colorado, división administrativa del departamento de Arequipa (Perú).
 Cerro Colorado (Alejandro Gallinal), localidad del departamento de Florida (Uruguay).
 Cerro Colorado, localidad del departamento de Flores (Uruguay).

Además, puede hacer referencia a:
 Cerro Colorado, yacimiento minero que se encuentra en los términos municipales de Minas de Riotinto y Nerva, en la provincia de Huelva, comunidad autónoma de Andalucía (España).